Боярышник сочный () — дерево, вид рода  семейства .

В России в культуре в Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает юго-восточные районы Канады от Манитобы до Новой Шотландии и практически всю территорию США, кроме западных районов.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 5—6 м с низким стволом диаметром 12—15 см и крепкими восходящими ветвями, образующими широкую несимметричную крону; в культуре часто растёт кустообразно, значительно ниже. Колючки многочисленные, слабо изогнутые, длиной 3,5—6 см, каштаново-коричневые, блестящие.

Листья несколько уже, чем у , эллиптические, длиной 5—6,5 см и шириной 2,5—3,7 см, по характеру края, окраске и опушению мало отличаются от листьев последнего.

Соцветия щитковидные, многоцветковые, с мохнато-опушёнными осями. Цветки диаметром 1,6—1,7 см, с белыми лепестками; чашелистики пильчатые, с ярко-красными желёзками; тычинок 15—20, с розовыми пыльниками; столбиков 2—3.

Плоды шаровидные, ярко-красные, с крупными светлыми точками, диаметром 8—16 мм, с жёлтой, сочной, сладкой мякотью; чашелистики при плодах сильно увеличены и плотно прижаты к ним. Косточки в числе 2—3, длиной около 8 мм и диаметром 6 мм, с широким ребром на спинной стороне и глубоко выемчатые с брюшной стороны.

Цветение в мае — июне. Плодоношение в сентябре — октябре.

Классификация

Синонимы 
В синонимику входят следующие названия:

Таксономия 
Вид Боярышник сочный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

сочный
Флора Северной Америки
Флора Европы
Декоративные деревья
Ягодные растения